Johan de Meester (schrijver) (1860-1931)
Johan de Meester jr., zijn zoon, toneelregisseur (1897-1986)